Logan puede referirse a:

Lugares 

Condado de Logan, nombre de 10 condados en los Estados Unidos.
 Logan, ciudad de Queensland, Australia.
 Logan, localidad de Escocia.
 Logan, ciudad de Iowa, Estados Unidos.
 Logan, ciudad de Kansas, Estados Unidos.
 Logan, lugar designado por el censo en Montana, Estados Unidos.
 Logan, ciudad de Nuevo México, Estados Unidos.
 Logan, ciudad de Ohio, Estados Unidos.
 Logan, municipio en Pensilvania, Estados Unidos.
 Logan, ciudad de Utah, Estados Unidos.
 Logan, ciudad en Virginia Occidental, Estados Unidos.
 Logan Creek, lugar designado por el censo en Nevada, Estados Unidos.
 Logan Heights, barrio del centro de San Diego, California (Estados Unidos).
 Logan Pass, puerto de montaña situado en la Divisoria continental de las Américas, en el parque nacional de los Glaciares, Montana, Estados Unidos. 
 Monte Logan, montaña más alta de Canadá.
 North Logan, ciudad de Utah, Estados Unidos.
 Port Logan, localidad de Escocia, Reino Unido.

Personas 
 David Logan (n.1982), jugador de baloncesto estadounidense.
 Jacqueline Logan (1901-1983), actriz de cine mudo.
 John Logan, nombre de varias personas.
 Joshua Logan (1908-1988), escritor, director de teatro y cine estadounidense.
 Karl Logan, guitarrista de heavy metal estadounidense.
 Logan Pearsall Smith (1865–1946), poeta, ensayista y crítico norteamericano.
 Malcolm Ian Logan, geógrafo australiano.
 Patrick Logan (1791-1830), comandante de la colonia penal Moreton Bay, Australia.
 Logan (n.1959), seudónimo de Juan Luis Giménez, cantautor, productor y guitarrista de Presuntos Implicados.
 Logan Henderson, cantante del grupo musical Big Time Rush.
 Logan Paul, actor y youtuber estadounidense.
 Logan Sargeant (n.2000), piloto de automovilismo estadounidense.

Otros 
 Aeropuerto Internacional Logan, aeropuerto de la ciudad de Boston, Estados Unidos.
 Dacia Logan, modelo de automóvil de la marca Dacia.
 Jardín Botánico Logan, jardín botánico en Port Logan, Escocia (Reino Unido). 
 La fuga de Logan, película de ciencia ficción.
 Logan, nombre del personaje de ficción de Marvel Wolverine (Lobezno).
 Logan, película de 2017, basada en el personaje de ficción Wolverine (Lobezno).
 Logan Reese, personaje de la serie Zoey 101.